2 miejscowości w Polsce:
 Kalinówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Kalinówek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo